Månfläckad ärtvecklare (Cydia lunulana) är en fjärilsart som först beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1775.  Månfläckad ärtvecklare ingår i släktet Cydia, och familjen vecklare. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Vecklare